Rubus calycinoides steht für:

 Rubus calycinoides , Synonym für die Kriech-Himbeere, Rubus rolfei , eine Rubus-Art aus Taiwan
 Rubus calycinoides , botanische Bezeichnung einer Rubus-Art aus Indien und Nepal.